Псамметих (, , древнегреческая вокализация египетского имени Псамтик Psmṯ [j] k).

Науке известны несколько персоналий с указанным именем:

Персоналии Древнего Египта
 Псамметих I — египетский фараон (правил в 664—610 годы до н. э.)
 Псамметих II — египетский фараон (правил в 595—589 годы до н. э.)
 Псамметих III — египетский фараон (правил в 526—525 годы до н. э.)
 Псамметих IV — египетский фараон-сепаратист (правил в 486—484(?) годы до н. э.) в период правления Дария I
 Псамметих V — египетский фараон, отождествляемый с Амиртеем (правил в 404—399 годы до н. э.)

 Персоналии Древней Греции
 Псамметих (Кипсел II) — тиран города Коринфа из династии Кипселидов (правил в 585—582 годы до н. э.).